Tazalat är ett berg i Marocko.   Det ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Toppen på Tazalat är  meter över havet.

Terrängen runt Tazalat är lite bergig. Runt Tazalat är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bigoudine,  km norr om Tazalat. Omgivningarna runt Tazalat är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Souss-Massa-Draâ
Berg i Marocko 500 meter över havet eller högre